Lugares
Hao (comuna) (Polinésia Francesa)
Hao (ilha)
Nomes/sobrenomes chineses, como:
Zhang Hao
Wang Hao

ou:
Hao Junmin
Hao Haidong

Desambiguações de topônimos